Морша́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Моршанская улица — улица в Липецке (Матырский).
 Моршанская улица — улица в Москве.
 Моршанская улица — улица в Самаре.

Украина 
 Моршанская улица — улица в Харькове.